Mads Hansen (hokejaš na ledu), norveški hokejaš na ledu
Mads Hansen (rukometni sudac), danski rukometni sudac
Mads Hansen (nogometaš), norveški nogometaš